Die Football League First Division 1953/54 war die 55. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1953 und endete am 26. April 1954.

Die Wolverhampton Wanderers gewannen mit vier Punkten Vorsprung vor Lokalrivale West Bromwich Albion die erste englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Sheffield United und Huddersfield Town konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Middlesbrough und der FC Liverpool den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leicester City und FC Everton ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||21
||21
||24
||22
||24
||20
||24
||21
||27
||25
||26
||25
||32
||26
||27
||24
||26
||22
||24
||28
||31

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft der Wolverhampton Wanderers 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1953/54 für die Wolverhampton Wanderers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Tony Matthews, Les Smith: Wolves. The Complete Record. Breedon, Derby 1994, ISBN 1-85983-000-5.

Weblinks 
 England 1953-54 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1953/54
Fußballsaison 1953/54